Слоун Стівенс була чинною чемпіонкою турніру, але того року не змогла взяти участь у ньому, оскільки відновлювалася після операції на лівій ступні.

Леся Цуренко виграла титул, у фіналі перемігши Крістіну Младенович з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Abierto Mexicano Telcel, одиночний розряд
жінки, одиночний розряд